Crime et Châtiment steht für:
 den französischen Titel des Romans Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski
 die Originaltitel zweier französischer Verfilmungen des Romans:
 Schuld und Sühne (1935, Frankreich) von Pierre Chenal aus dem Jahr 1935
 Schuld und Sühne (1956) von Georges Lapin aus dem Jahr 1956

Siehe auch:
 Crime and Punishment
 Schuld und Sühne (Begriffsklärung)